Mòduls de l'Estació Espacial Internacional:
 Compartiment d'acoblament 1 (Pirs)
 Compartiment d'acoblament 2 (Poisk)

Altres mòduls d'acoblament del segment orbital rus:
 Mòdul d'acoblament i càrrega (Rassvet), amb l'aplicació del Mòdul d'acoblament i emmagatzematge
 Mòdul d'acoblament universal (Mòdul Nodal)

Altres mòduls d'acoblament de l'ISS:
 Unity (Node 1)
 Harmony (Node 2)
 Tranquility (Node 3)

Referències

Vegeu també 
 Mini-Research Modules

Estació Espacial Internacional